Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vincent Van Patten che ha battuto in finale Mark Edmondson 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Björn Borg (secondo turno)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Eliot Teltscher (primo turno)

 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1981